Londershausen House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Londershausen House (402 Main St., Dayton, Oregon), NRHP-ID 87000383
 Londershausen House (309 Main St., Dayton, Oregon), NRHP-ID 87000384